Dyak o Diak puede referirse a:

 Variante de los Dayak, tribu nativa de la Isla de Borneo.
 Diak, ocupación burocrática rusa que correspondería a "jefe de departamento" en una oficina de Rusia.